Дук:

Персоналии 
 Дук, Денис Владимирович — белорусский археолог, доктор исторических наук, профессор.
 Дук, Якоб (1600—1667) — нидерландский живописец и гравёр.
 Дук, Ясмани (род. 1988) — боливийский футболист, полузащитник.

Другое 
 Дук () — переплётная ткань.

См. также 
 ДУК — Добровольческий украинский корпус.